Латаст () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Латаст, Жак (род. 1922) — французский фехтовальщик-рапирист, чемпион мира и олимпийский чемпион.
 Латаст, Фернан (1847—1934) — французский зоолог и герпетолог.